Kegle har flere betydninger:

 Kegle (geometri) – en geometrisk figur;
 Keglestub – en geometrisk figur, hvor toppen af keglen mangler;
 Kegle (jonglering) – et jongleringsredskab;
 Trafikkegle – en rød kegle brugt til afmærkning;
 Kegle (single) – Singleplade af Sys Bjerre
Sport og spil

 Bowlingkegle – en hvid kegle, der bruges i forbindelse med bowling.
 Keglespil – Lignende bowling, dog en smallere bane som er lettere rund 

 Kegle (billard) – kegler som bruges i billard.